Christopher "Chris" Miller est un animateur, réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain né en 1968.

Il est surtout connu pour être le réalisateur des films : Le Chat potté et Shrek le troisième, sortis respectivement en 2011 et en 2007.

Filmographie

En tant que réalisateur
 2007 : Shrek le troisième : coréalisé avec Raman Hui 
 2011 : Le Chat potté

En tant qu'acteur de doublage
 2001 : Shrek : voix du Miroir magique et de Geppetto
 2003 : Sinbad : La Légende des sept mers : voix du garde de la Tour
 2004 : Shrek 2 : voix du Miroir magique
 2005 : Madagascsar : voix de Kowalski le pingouin
 2007 : Shrek le troisième : voix du Miroir magique
 2008 : Madagascar 2 : voix de Kowalski, le pingouin
 2009 : Monstres contre Aliens : voix du conseiller Cole
 2012 : Madagascar 3 : voix de Kowalski, le pingouin
 2013 : Turbo : voix du conducteur du bus Tour
 2015 : Les Pingouins de Madagascar : voix de Kowalski, le pingouin

Liens externes 
 

Animateur américain
Réalisateur américain
Naissance en janvier 1968